SGT kan betyda:

Sgt. – Sergeant
SGT – Singapore Standard Time (UTC+8)